Ниже приведен список имен 445 депутатов, которые работали в Верховной раде Украины VII созыва. . Выборы состоялись 28 октября 2012 года, полномочия депутатов начались 12 декабря 2012 года и прекратились 27 ноября 2014 года. Полномочия 33 депутатов были досрочно прекращены (на основании личных заявлений депутатов, если не указано иное). 25 августа 2014 года президент Украины Пётр Порошенко досрочно распустил Раду; полномочия депутатов продолжались до начала работы Рады VIII созыва.

Примечания 

Списки депутатов Украины